Aleksandr Afanasjew – rosyjski badacz folkloru i literatury
 Aleksandr Afanasjew – radziecki polityk